Lautaro (toqui), een toqui (militaire leider bij de Mapuche) tijdens de Arauco-oorlog
 MAPU Lautaro, een Chileense guerillabeweging uit de jaren '90
 Lautaro (gemeente), een Chileense gemeente